Der Name Javaner bezeichnet

 die Bewohner der Insel Java, siehe Javaner
 eine Bevölkerungsgruppe in Suriname von indonesischer Abstammung, siehe Javaner (Suriname)